Алексей Туманов: Туманов, Алексей Константинович (1918—1975) — советский учёный и педагог в области судебно-медицинской экспертизы.
 Туманов, Алексей Сергеевич (род. 2003) — белорусский футболист.
 Туманов, Алексей Тихонович (1909—1976) — советский учёный-материаловед.